Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Kobiet 1991 – trzecie mistrzostwa świata C w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do Mistrzostw Świata B 1992. Odbył się w dniach 13–23 marca 1991 roku we Włoszech.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1991
1991 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Włoszech
1991 we Włoszech